Luisa steht für:

 Luisa (Vorname), weiblicher Vorname
 (599) Luisa, Asteroid des Hauptgürtels
 La Luisa, Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Luisa Bay, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens

als Abkürzung:
 LuiSA, Luther in Sachsen-Anhalt GmbH

Siehe auch:
 Louisa
 Luisa ist hier!
 Luiza

Abkürzung